Michael Boxall – calciatore neozelandese
 Nelly Boxall – cuoca britannica
 Nikko Boxall – calciatore neozelandese
 William Boxall – pittore britannico